Victor Place kan syfta på:

* Victor Place (1818–1873), fransk diplomat och arkeolog
 Victor M. Place (1876–1923), amerikansk fotbollsspelare